Parent peut faire référence à :

Nom commun 
 Parent est un terme relatif à la famille.

Géologie et pédologie 
Parental en parlant d'un matériau/matériel géologique ou pédologique qualifie est le point de départ du développement d'un sol, matière à la base de la genèse du sol, pouvant être minérale et/ou organique.

Toponyme 

 Parent,  commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme ;
 Parent, ancienne municipalité de village canadienne du Québec, fusionnée à La Tuque en 2003.

Patronyme 

 Alphonse-Marie Parent (1906-1970), prêtre et éducateur québécois ;
 André Parent (1944-), médecin québécois ;
 Anne Martine Parent, poète et professeure québécoise ;
 Antoine Parent (1660-1726), mathématicien et physicien français ;
 Armand Parent (1863-1934), violoniste et compositeur belge ;
 Basile Parent (1807-1866), ingénieur belge ;
 
 Bernard Parent (1927-1993), homme politique québécois,
 Bernard  Parent (1945-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Bruno Parent, haut fonctionnaire français du ministère de l'Économie et des Finances ;
 Claude Parent (1923-2016), architecte français ;
 Claude Parent (1934-), chanteuse française ;
 Clément Parent (1823-1884), architecte français, spécialiste du néogothique ;
 Étienne Parent (1802-1874), avocat et homme politique canadien ;
 France Parent, actrice québécoise ;
  ;
 Gilbert Parent, homme politique canadien ;
 Gilles Parent, animateur de radio de Québec ;
 Henri Parent (1819-1895), architecte français ;
 Honoré Parent (1892-1968), avocat et haut fonctionnaire québécois ;
 Jean-François Parent (1930-2017), ingénieur et urbaniste ;
 Jean-Marc Parent, humoriste québécois ;
 Jean-Michel Parent (1971-), joueur français de rugby à XV ;
 Kevin Parent, chanteur québécois ;
 Laurence Parent (1985-), activiste, personnalité politique et cinéaste québécoise ;
 Louis-Marie Parent (1910-), prêtre, missionnaire et religieux canadien ;
 Lucien Parent, architecte québécois ;
 Madeleine Parent (1918-2012), syndicaliste et féministe québécoise ;
 
 Marcel Parent (1932-), homme politique québécois ;
 Marcel Parent (1934-), escrimeur français ;
 Marie-Jeanne Parent (née en 1995), boxeuse canadienne ;
 Michel Parent, ingénieur français dans les nouveaux modes de transport ;
 Mimi Parent (1924-2005): artiste surréaliste canadienne ;
 Monique Parent (1965-), actrice américaine ;
 Nil Parent (1945-), compositeur canadien ;
 Pierre Parent (1893-1957), homme politique français ;
 Psylvia Parent (1980-), nageuse synchronisée française ;
 Réjean Parent, syndicaliste québécois ;
 Roger Parent (1881-1963), peintre français ;
 Roger Parent (vers 1923-2016), homme politique canadien ;
 Ryan Parent (1987-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Simon-Napoléon Parent (1855-1920), premier ministre du Québec ;
 Ulysse Parent, membre de la Commune ;
 Yannick Parent (1986-), joueur français de rugby à XV.

Voir aussi 
 Association des parents gays et lesbiens, association à but non lucratif
 Commission Parent, commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec
 Fédération des conseils de parents d'élèves, fédération
 Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, fédération
 Grand-parent, terme relatif à la famille
 Parents, un film américain de Bob Balaban sorti en 1989
 Parents , un magazine américain
 Parents Music Resource Center, groupe de pression américain
 Parents à tout prix, sitcom américaine 
 Paulo César Arruda Parente, footballeur brésilien
 Rapport Parent, document sur l'éducation au Québec
 Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, film français

Toponymie française
Patronyme français
Homonymie de titre